Bundesliga 2008-2009 a fost cea de-a 46-a ediție a primii ligi a campionatului de fotbal al Germaniei. Sezonul a început pe 15 august 2008 și s-a terminat pe 23 mai 2009 fiind câștigat de VfL Wolfsburg.

Clasament

Rezultate
Official schedule

Note

Legături externe
 Official site  
 Bundesliga on DFB page  

Sezoane Bundesliga